Тарабин — бедуинское племя.
 Тарабин, Дмитрий Сергеевич — российский легкоатлет, специализирующийся в метании копья.

См. также 
 Тарабини